Brachypelma emilia – duży pająk z rodziny ptasznikowatych.

Ptasznik naziemny, zamieszkujący zarówno suche, jak i wilgotne tereny Panamy i Meksyku.

Średniej wielkości ptasznik, dorosła samica dorasta do 5–7 cm „ciała” (rozmiary ptaszników zwyczajowo podaje się jako długość od początku szczękoczułek do końca odwłoka, zważywszy na problemy z dokładnym wyznaczeniem długości odnóży), samiec jest nieco mniejszy.
Ubarwienie czarno-jasnoczerwone. Karapaks z charakterystycznym trójkątnym wzorem, nogi w czarno-jasnoczerwone pasy.

Niezbyt agresywny gatunek, dość powolny, jad nie stanowi zagrożenia dla człowieka.

Zaniepokojony wyczesuje parzące włoski z odwłoka.

Długo żyjący (samice dożywają do 20 lat), dość wolno rosnący ptasznik.

Gatunek objęty konwencją waszyngtońską (CITES).

Przypisy 

Ptasznikowate
Pająki Ameryki Północnej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1856 roku